Het seizoen 2008/09 van de Nederlandse Eerste Divisie begon in augustus 2008 en eindigde in mei 2009. De kampioen promoveerde rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl acht andere teams in een play-off het tegen elkaar en tegen de nummer 16 en 17 van de Eredivisie opnamen. VVV-Venlo werd tijdens de 36e speelronde kampioen.

Voorgestelde rechtstreekse degradatie 
Het was de bedoeling van de KNVB dat in 2009, voor het eerst sinds het opheffen van de Tweede Divisie in 1971, weer een team uit de Eerste Divisie zou degraderen. Na 38 speelronden zou de nummer 20 rechtstreeks degraderen naar de Hoofdklasse. Halverwege het seizoen werd besloten de degradatiemogelijkheid een jaar uit te stellen.

Clubs 
De volgende twintig clubs speelden in de Eerste divisie:

Uitslagen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

¹ - Vanwege het niet op tijd laten ondertekenen van de jaarrekening door een accountant kreeg BV Veendam 3 punten in mindering.

¹ - FC Eindhoven kreeg eind april ook een aftrek van drie punten vanwege de financiële problemen bij de club.

Periodetitels

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Eindstand Periode 3

Eindstand Periode 4

Eindstand Periode 5

Eindstand Periode 6

Positieverloop per club

Statistieken

Topscorers

Gele kaarten

Rode kaarten

Scheidsrechters

Play-offs

Gouden Stier
Keisuke Honda van VVV-Venlo won op 14 mei 2009 de Gouden Stier. Volgens coaches en spelers in de Jupiler League was hij de beste speler van de competitie. Het was voor de eerste keer dat deze ereprijs werd uitgereikt. 

Ook volgens de beoordelaars van het weekblad Voetbal International was de Japanner de beste speler van de competitie, met een gemiddeld cijfer van 6,67. Hij eindigde in het eindklassement voor Wilko de Vogt (TOP Oss, 6,54 punten) en Ken Leemans (VVV-Venlo, 6,45 punten).

Honda's clubgenoot Sandro Calabro werd topscorer van de eerste divisie. Coach van VVV-Venlo Jan van Dijk kwam uit de bus als beste trainer. Middenvelder Dries Mertens van AGOVV Apeldoorn werd verkozen tot het grootste talent van de competitie.

Eerste divisie voetbal
Nederlands voetbalseizoen 2008/09